Lisa – komputer osobisty
 Lisa – amerykański film z 1990 roku
 Lisa – wieś w Serbii
 Lisa – południowokoreańska raperka
 LISA -  interferometr Michelsona

 W Rumunii
 Lisa – gmina w okręgu Braszów
 Lisa – gmina w okręgu Teleorman
 Lisa – wieś w okręgu Aluta, w gminie Schitu
 Lisa – wieś w okręgu Braszów, w gminie Lisa
 Lisa – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Lisa